Алекса́ндр Позняко́в:
 Позняков, Александр Александрович (1919—2004) — Герой Советского Союза.
 Позняков, Александр Андрианович (1746—1793) — русский генерал-майор, участник русско-турецкой войны  1768—1774 гг.